P52 peut faire référence à:
 LÉ Niamh (P52), un navire de la Marine irlandaise ; 
 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS P52, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Papyrus 52, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres